Групата е съставена от 12 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. При равенство в точките като следващ критерий за подреждане се взима головото съотношение.

Отборите заели последните две места отпадат в „Б“ група.

Класиране 

 1. ЦДНА – пълно име Централен дом на народната войска;
 2. Димитрово – днес град Перник.

 Поради преминаването от системата пролет-есен към системата есен-пролет няма влизащи нови отбори в сезон 1958 – 1959.
 На полусезона Ботев (Стара Загора) и Локомотив (Стара Загора) се обединяват под името Берое (Стара Загора).
 На полусезона Ботев (Варна) от „А“ РФГ се слива с Черно море (Варна) от Северната „Б“ РФГ под името Черно море (Варна) и продължава участието си в „А“ РФГ, а Черно море (Варна) в Северната „Б“ РФГ губи служебно срещите си до края на първенството, под името Черно море II (Варна). За носител на историческата традиция на сегашния Черно море се смята отборът на Ботев (Варна).

 За следващия сезон от „А“ РФГ:
 Отпадат: Берое (Стара Загора) и Ботев (Варна);
 Влизат: Чавдар (Бяла Слатина) и Септември (София).

Голмайстор

Състав на шампиона ЦДНА (София)

Любопитни факти 
 „Берое“ е първият отбор в историята, който изпада още в първите си два сезона в елита, в които това е възможно. „Зелените“ изпадат в дебюта си през 1954-та, а през 1958-а изпадащи няма. 1958/59 е третият им сезон в елита и отново отпадат от него.
 Това е единствения сезон в историята, в който шампионът записва само 4 побди през пролетта.
 Всички отбори в първенството освен шампиона „ЦДНА“, са с отрицателен баланс като гост и иматповече загуби, отколкото победи на чужд терен.

Класиране „Б“ РФГ

Северна „Б“ РФГ 

 1. Толбухин – днес град Толбухин.

 Отборите, заели местата до 8-о включително, придобиват право да се състезават в единната „Б“ РФГ през следващия сезон.
 Скобелев (Плевен) е приел името Септември.

Южна „Б“ РФГ 

 1. Станке Димитров – днес град Дупница.

 Отборите, заели местата до 8-о включително, придобиват право да се състезават в единната „Б“ РФГ през следващия сезон.
 Отборът, участвал в предишното първенство като Левски (Бургас) е преименуван на Ботев (Бургас).

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 bulgarian-football.com – Български футболен архив
 Bulgarian-Football.com

5